ECOG steht für:
 Eastern Cooperative Oncology Group, siehe Karnofsky-Index

ECoG steht für:
 Elektrocorticogramm

Ecog steht für:
 Ecog, Ort in Äquatorialguinea

Abkürzung